Jiuting (kinesiska: Jiuting Zhen, 九亭镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Shanghai, i den östra delen av landet, omkring 17 kilometer sydväst om den centrala stadskärnan. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Jiuting är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Shanghai,  km nordost om Jiuting. Trakten runt Jiuting består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor

Externa länkar

Orter i Shanghai

WP:Projekt Kina